Kuhrt ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Kuhrt (1944–2023), britische Historikerin
 Emil Kuhrt (1848–1909), deutscher Eisenbahnpionier
 Henriette Kuhrt (* 1977), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Nicola Kuhrt (* 1974), deutsche Journalistin
 Rolf Kuhrt (* 1936), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Kurt
 Kurth